GMA steht für:

 Gefahrenmeldeanlage
 Gemeinsamer Missionsausschuss
 Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung
 Gesellschaft für Medizinische Ausbildung
 VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik
 Giermomentaufbauverzögerung, siehe Antiblockiersystem (Fahrzeugtechnik)
 Glättemeldeanlage
 Globale Minderausgabe (finanztechnischer Begriff, etwa bei Landes-Haushaltsplanungen)
 Glycidylmethacrylat
 Intel GMA (Graphics Media Accelerator, On-Board-Grafik von Intel)
 Gordon Murray Automotive (Pkw-Hersteller, Surrey, England)
 Gospel Music Association
 Grandmaster Association

GMA